Лига Майор 1947/1948 ()  — 5-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1948/1949
Мексика
Мексика
1947 год в Мексике
Спорт в Мексике в 1948 году